Arte levantino puede referirse a:
 Cualquier arte procedente de una región denominada Levante (Levante español o Levante mediterráneo).

Prehistoria
 Arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica
 Arte esquemático ibérico

Edad antigua
 Arte antiguo de la franja mediterránea del Próximo Oriente Antiguo (Fenicia y Antiguo Israel)
 Arte del antiguo Levante mediterráneo
 Música del antiguo Levante mediterráneo
 Arte ibérico de la zona levantina española

Edad Moderna
Escuela valenciana de pintura (Ribalta, José de Ribera)
Escuela valenciana de escultura
Escuela murciana de pintura
Escuela murciana de escultura (Salzillo)

Edad contemporánea
Luminismo (Sorolla)
modernismo en Cartagena y La Unión

Historia del arte